Sainte-Monique kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sainte-Monique (kommun i Kanada, Saguenay/Lac-Saint-Jean), Québec, 
 Sainte-Monique (kommun i Kanada, Centre-du-Québec), 

Robotskapade Kanadaförgreningar